Айора (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Кофрентес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Valle de Ayora Cofrentes con foro, archivo fotográfico y blog
 Ayuntamiento de Ayora
 Villa de Ayora - Turismo rural
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии